Deutschherrenweg  ist eine Bezeichnung für

einen Wanderweg
Deutschherrenweg (Franken), ein Fernwanderweg von Nürnberg-Eibach nach Neustadt an der Aisch, Mittelfranken
Deutschherrenweg (Mosel), ein Rundwanderweg in Zeltingen-Rachtig, Mosel

einen Radweg
Deutschherrenweg (Schwaben), eine Radtour bei Laimering, Schwaben